Перша Ліга Туреччини 1994—1995  — 37-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Бешікташ.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

 

Примітки: 
1. Клуб Трабзонспор взяв участь у Кубку володарів кубків 1995—1996 як володар Кубка Туреччини 1994—1995.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1994-1995
Туреччина
Туреччина
1994 у турецькому спорті
1995 у турецькому спорті